Hier staan verschillende statistieken en records van de Nederlandse profvoetbalclub N.E.C. vermeld.

Records

Eredivisie clubrecords
Meeste toeschouwers: 22.000 - 6 mei 1990, NEC - Ajax (1-1)
Meeste toeschouwers gemiddeld seizoen: 12.379 - 2009/10
Grootste thuisoverwinning: 3 november 1973 NEC - FC Den Bosch (7-0)
Grootste thuisnederlaag: 25 augustus 1995 NEC - Ajax (0-6)
Grootste uitoverwinning: 21 augustus 1977 Telstar - NEC (0-5)
Grootste uitnederlaag: 5 november 1967, Ajax - NEC (9-1)
Hoogste klassering: 5e - 2002/03
Langste reeks overwinningen: 5 - 2008
Langste reeks gelijke spelen: 7 - 26 augustus tot 8 oktober 2022
Langste reeks ongeslagen: 11 - 24 februari 2008 tot 13 september 2008
Meeste overwinningen in één seizoen: 15 - 1971/72
Meeste doelpunten voor in één seizoen: 57 - 2010/11
Minste doelpunten tegen in één seizoen: 36 - 1970/71
Meeste wedstrijden: Sije Visser 490
Meeste doelpunten: Frans Janssen 133
Meeste doelpunten in één wedstrijd: Björn Vleminckx 4 - NEC-Roda JC 5-0, 1 mei 2011
Meeste assists in één wedstrijd: Jeffrey Sarpong 4 - NEC-NAC Breda 4-2, 12 februari 2010
Seizoenstopscorer: Björn Vleminckx 23 doelpunten - 2010/11
Jongste doelpuntenmaker: Ferdi Kadioglu, 17 jaar en 23 dagen
Jongste NEC'er met twee goals in één wedstrijd: Jay-Roy Grot, 18 jaar en 258 dagen

Eerste divisie clubrecords 
Grootste thuisoverwinning: 16 maart 2015 NEC-FC Volendam (7-0) 2014/15, 25 september 1988 NEC - SC Telstar (7-0) 1988/89
Grootste uitoverwinning: 5 maart 2021 Helmond Sport-NEC (0-7)
Grootste thuisnederlaag: 28 september 1986: NEC-FC Eindhoven (2-6)
Grootste uitnederlaag: 26 maart 1994 Helmond Sport-NEC (5-0)
Hoogste bezoekersaantal in thuiswedstrijd: N.E.C - Sparta Rotterdam (12.501) - 2014/15
Hoogste bezoekersaantal in uitwedstrijd: Roda JC - N.E.C. (16.015) - 2014/15
Meeste duels op rij gewonnen: 17 (23 januari t/m 1 mei) - 2014/15
Meeste thuiswedstrijden op rij gewonnen: 19 (10 augustus t/m 1 mei) - 2014/15
Meeste uitwedstrijden op rij gewonnen: 8 (23 januari t/m 24 april) - 2014/15
Langste periode zonder nederlaag: 17 wedstrijden (23 januari t/m 1 mei) - 2014/15
Aantal duels achtereen gescoord: 17 wedstrijden (23 januari t/m 1 mei) - 2014/15
Langste periode zonder tegentreffer: 438 minuten (29 augustus t/m 3 oktober) - 2014/15
Puntenrecord Jupiler League: 101 punten 2014/15
Meeste doelpunten voor: 100 - 2014/15

Europese clubrecords 
Grootste overwinning: 18 december 2008 NEC-Udinese 2-0
Grootste nederlaag: 18 februari 2009 NEC-Hamburger SV 3-0
Meeste doelpunten in UEFA Cup: Jhon van Beukering, 3
Meeste wedstrijden in UEFA Cup: Ramon Zomer, Gábor Babos, Youssef El Akchaoui, Peter Wisgerhof en Lorenzo Davids; allen 8

Gelderse derby

Individuele records

Meeste wedstrijden

Bijgewerkt tot 18 mei 2021

Meeste Eredivisiewedstrijden

Bijgewerkt tot 18 mei 2021

Meeste goals

Bijgewerkt tot 12 januari 2023

Seizoen topscorers betaald voetbal 1957-2018

Speler van het Jaar

Trainers

(Oud-)trainers

Statistieken

Competitieresultaten 1911–2022 
|
|
|
|
|
|
|}

Aantal eredivisiepunten behaald sinds invoering betaald voetbal 
(omgerekend naar 3-punten systeem)

Transferrecords

Externe links 
 Officiële website
 Supportersvereniging NEC

 
N.E.C.
Records